Ингредиент ( — «входящий»):
 Ингредиент (химия) — составная часть какого-либо сложного соединения или смеси, присутствующая в готовом продукте в исходном или изменённом виде.
 Ингредиенты (биология) — растения, временно входящие в растительные сообщества степных и полупустынных областей.
 Ингредиенты технологического способа () — набор элементов, характеризующий технологический способ: виды сырья, продукции, потребляемых и предоставляемых услуг, виды труда, типы производственных мощностей, природные ресурсы и т. д.
 Ингредиент (кулинария) — исходные продукты для приготовления какого-либо блюда.

Примечания